El término audiencia (del latín audientia, "atención", "escuchar atentamente") puede referirse, en esta enciclopedia:

 en los medios de comunicación, a la audiencia que recibe un mensaje;

Justicia 
 a la audiencia, el momento procesal en que se aducen razones o se presentan las pruebas en juicio;
 a la audiencia, un tribunal de justicia colegiado en un territorio determinado,gobierno de las ciudades que crearon los cabildos y los tribunales de justicia.
 a la Audiencia o Real Audiencia, una institución ligada a las cancillerías que administraba justicia en nombre del rey en los territorios de la monarquía; en la América hispánica, también desempeñaba funciones administrativas y políticas;
 a la Audiencia Nacional de España;
 a las Audiencias Provinciales de España.

Enlaces externos